Томазиус, Готфрид (Gottfried Thomasius; 1802—1875) — немецкий лютеранский богослов.
 Томазиус, Христиан (1655—1728) — немецкий философ и юрист, деятель эпохи Просвещения.
 Томазиус, Якоб (Jakob Thomasius; 1622—1684) — немецкий философ и юрист, университетский «наставник» и друг Г. В. Лейбница, отец богослова Х. Томазиуса.

Примечания